В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Лора Дюпон здобула титул, у фіналі перемігши Гайді Айстерленер 6-1, 6-4.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA German Open